Шавьер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шавьер, Абел (род. 1972) — португальский футболист, защитник.
 Шавьер, Даниэль (род. 1982) — бразильский стрелок из лука, участник летних Олимпийских игр 2012 года, призёр Панамериканских игр 2015 года.
 См. также 
 Ксавье